

Astronomia 
 856 Backlunda – asteroide della fascia principale
 Cratere Backlund – cratere lunare

Persone 
 Albert Victor Bäcklund (1845-1922) – matematico svedese
 Bob Backlund, propr. Robert Lee Backlund (1949) – wrestler e attore statunitense
 Mikael Backlund (1989) – hockeista su ghiaccio svedese
 Nils Backlund (1896-1964) – pallanuotista svedese
 Oskar Backlund (1846-1916) – astronomo svedese-russo